Saint-Sébastien (Creuse)
Saint-Sébastien (Isère)
ook:
Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille, Gard 
Saint-Sébastien-de-Morsent, Eure 
Saint-Sébastien-de-Raids, Manche 
Saint-Sébastien-sur-Loire, Loire-Atlantique: Sébastiannais

Zie ook
Sebastiaan, heilige